Existem várias avenidas homenageando Santos Dumont:
Avenida Santos Dumont (Belo Horizonte), em Belo Horizonte, Brasil
Avenida Santos Dumont (Fortaleza), em Fortaleza, Brasil
Avenida Santos Dumont (Lisboa), em Lisboa, Portugal
Avenida Santos Dumont (São Paulo), em São Paulo, Brasil
Desambiguação